Ewa Lewicka-Łęgowska (1952-2008) – polityk, posłanka 
 Janina Łęgowska (ur. 1929) – polityk, posłanka